Allonne se poate referi la:
Allone, localitate în departamentul Deux-Sèvres, Franța
Allone, localitate în departamentul Oise, Franța

Vezi și 
Allonnes